Sant’Alessio steht für:
 Sant’Alessio, Name zahlreicher Kirchen, siehe Alexiuskirche
 Il Sant’Alessio, Oper von Stefano Landi.
 Sant’Alessio (Oratorium), Oratorium von Camilla de Rossi aus dem Jahre 1710

Personen:
 Alexius von Edessa, der Bekenner († um 430?), Einsiedler und Heiliger

Ortschaften in Italien:
 Sant’Alessio Siculo, Stadt in der Provinz Messina
 Sant’Alessio in Aspromonte, Gemeinde in der Reggio Calabria
 Sant’Alessio con Vialone, Gemeinde in der Provinz Pavia
 Sant’Alessio (Lucca), Stadtteil von Lucca